Termin IgA proteaza ima više značenja.

 IgA-specifična metaloendopeptidaza, enzim
 IgA-specifična serinska endopeptidaza, enzim